Kyros eller Cyrus (persiska: کورش Kurosh eller کوروش Kurush) är ett persiskt mansnamn som kan syfta på:

Persiska kungar
Kyros I (640–580 f.Kr.), persisk kung
Kyros II (590/576–530 f.Kr.), Kyros den store, den första av de persiska storkungarna och grundare av Persiska riket under akemeniderdynastin
Kyros den yngre (–401 f.Kr), persisk furste; son till Dareios II

Övriga personer
Cyrus Frisch (1969–), holländsk avantgardefilmare
Billy Ray Cyrus (1961–), amerikansk countrysångare och skådespelare
Miley Cyrus (1992–), amerikansk sångerska och skådespelerska
Trace Cyrus (1989–), amerikansk musiker och låtskrivare
Peter Kyros (1925–2012), amerikansk politiker

Övrigt
SS Kyros – ett fartyg som sjönk 18 maj 1917

Persiska förnamn